Дубровка () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к западу от республиканской автодороги , на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от города Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 168 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

История 
Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В Песьковичах имелось 4 двора и проживал 61 человек (30 мужчин и 31 женщина).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 7 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района